Gbaja-Biamila peut désigner :
 Akbar Gbaja-Biamila (né en 1979), joueur américain de football américain (linebacker) ;
 Femi Gbaja Biamila (né en 1962), avocat nigérian ;
 Kabeer Gbaja-Biamila (né en 1977),joueur américain de football américain (defensive end).